Show Me Love (canção de Alicia Keys)
 Show Me Love (canção de Robin S.)
Ou ainda:
 Show Me Love (America)

Desambiguação